Orthner ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Orthner (* 1948), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Hans Orthner (1914–2000), österreichischer Neuropathologe 
 Hermann Ludwig Orthner (1897–1971), deutscher Chemiker 
 Rudolf Orthner (1884–1961), Physiker und Chemiker

Siehe auch:
 Ortner
 Ordner